Кратер Милн () — огромный древний ударный кратер (бассейн) в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь английского астрофизика и математика Эдуарда Артура Милна (1896—1950) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Скалигер перекрывающий северо-западную часть вала кратера Милн; кратер Шеберле на северо-востоке; кратер Пиццетти на юго-востоке; кратер Бьеркнес на юге и кратер Паркхерст на юго-западе. На западе-северо-западе от кратера Милн находится Озеро Одиночества, на юго-западе – Море Южное. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 260 км, глубина 3,2 км.

Кратер Милн имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и превратился в нерегулярное кольцо хребтов. Южная часть вала практически полностью разрушена и перекрыта сателлитными кратерами Милн N и Милн M (см. ниже). Дно чаши относительно ровное, испещрено множеством мелких кратеров, в южной части чаши расположен большой сателлитный кратер Милн K и перекрывающий южную часть вала последнего сателлитный кратер Милн L. В северо-восточной части чаши расположено плотное скопление небольших кратеров. Центр чаши окружен двумя коцентрическими полукольцами хребтов и холмов.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Милн K относится к раннеимбрийскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Милн M относится к нектарскому периоду.
 Образование сателлитного кратера Милн N относится к коперниковскому периоду.
 Образование сателлитных кратеров Милн P и Q относится к донектарскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны
Снимки кратера с борта Аполлона-12, Аполлона-14, Аполлона-15, Аполлона-17.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны